Ogygia () steht in der griechischen Mythologie für:

 Ogygia (Tochter des Amphion), eine Tochter des Amphion
 Ogygia, eine Nymphe
 Ogygia (Insel), die Insel der Kalypso

Siehe auch:
 Ogygias